Mersenius ist:

 Gelehrtenname von Marin Mersenne (1588–1648), französischer Geistlicher, Mathematiker und Naturforscher
 Mersenius (Mondkrater), benannt nach Marin Mersenne
 Rimae Mersenius, ein Mondrillensystem bei dem gleichnamigen Krater